Nievelstein ist der Familienname folgender Personen:

 Gero Nievelstein (* 1969), deutscher Schauspieler
 Markus Nievelstein (* 1961), deutscher Journalist
 Werner Nievelstein (* 1941), deutscher Fußballspieler